L'immatriculation SNCF des 141 C peut se référer à : 

 la série 141 État 141-001 à 250 de l'Administration des chemins de fer de l'État immatriculée dans cette tranche à partir de 1938. La 141 C 100 est préservée par les Trains à vapeur de Touraine
 la série 141 PLM 1 à 680 de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée immatriculée dans cette tranche à partir de 1924 au PLM puis en 1938 à la SNCF. Certaines 141 C du PLM ont évolué à la SNCF en 141 D, 141 E et 141 F.

141